Уна може да се односи на:

 Уна, ријека, десна притока ријеке Саве
 Уна (Северна Рајна-Вестфалија)
 Операција Уна, војна операција Војке Хрватске
 Национални парк Уна, национални парк у кањону ријеке Уне, Федерација БиХ, БиХ
 Уна (филм), југословенски играни филм
 Уна (роман)
 160 Уна, назив астероида
 Una (ТВ канал), канал у БиХ, Србији и Хрватској